Katerban kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Katerban, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Katerban, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar